Volley League 2020/2021 – 53. sezon mistrzostw Grecji w piłce siatkowej (67. sezon wliczając mistrzostwa panhelleńskie) zorganizowany przez Enosi Somation Amiwomenon Petosferiston (ESAP). Zainaugurowany został 24 października 2020 roku.

W Volley League w sezonie 2020/2021 uczestniczyło 8 drużyn. Ze względu na problemy finansowe z udziału w rozgrywkach wycfoały się  oraz . Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły  i .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz drugiej fazy.

W sezonie 2020/2021 żaden grecki klub nie uczestniczył w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
Rozgrywki Volley League w sezonie 2020/2021 składają się z fazy zasadniczej oraz drugiej fazy.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Kluby  oraz  wycofały się z rozgrywek ze względu na trudną sytuację finansową.
 Z kategorii A2 awansowały dwa kluby: pierwsza drużyna z grupy A –  oraz pierwsza drużyna z grupy B – .

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-8

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty

Nagrody MVP 
Nagrody MVP (ze względów sponsorskich pod nazwą: MVP Βίκος Cola) przyznawane były po każdej kolejce zarówno w fazie zasadniczej, jak i w grupie 1-4 drugiej fazy. W grupie 1-5 drugiej fazy przyznane zostały dwie nagrody MVP – po pierwszej i po drugiej rundzie spotkań. Na koniec sezonu wybrany został najlepszy zawodnik całych rozgrywek, a także dream team.

Najlepszym zawodnikiem sezonu został Konstandinos Stiwachtis.

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Grecji
2020 w Grecji
2021 w Grecji
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej